Ранино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ранино — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Ранино — село в Мичуринском районе Тамбовской области.